Шурупов Костянтин Олексійович, Костянти́н Олексі́йович Шуру́пов (нар. 6 березня 1910, Харків — пом. 1 травня 1985, Київ) — український радянський живописець.
 Шурупов Сергій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення.
 Шурупов Олександр Георгійович (1919, Російська Федерація — 1982, Москва) — радянський військовий діяч, генерал-полковник.